Bedwell ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bedwell (Missouri), im Reynolds County
 Bedwell (Oklahoma), im Le Flore County
 Bedwell Springs, Tennessee

in Kanada;
 Bedwell Bay, in British Columbia
 Bedwell Harbour, in British Columbia

Sonstiges:
 Bedwell Branch, Fließgewässer im Bradley County, Tennessee
 Bedwell Island, Insel in Western Australia, Australien

Person:
 Dave Bedwell (1928–1999), britischer Radrennfahrer